Akbarpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Akbarpur, Ambedkar Nagar, ort, Uttar Pradesh, 
 Akbarpur, Kanpur Dehat, ort, Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar